Sulęcin (district)
 Sulęcin (stad)
 Sulęcin (gemeente)
 Sulęcin (Neder-Silezië)